Тегер — многозначное слово.
 Тегер (село) — село в Армении ( - «Места»).
 Монастырь Тегер — монастырь в Армении.
 Тегер, Евгений Карлович — дипломат.